Débito (redes) - débito de transferência de dados em rede de computadores.
 Débito (finança) - transação financeira com saldo negativo.
 Débito e crédito (contabilidade) - débito é o lado direito de um livro balança contábil.
 Débito (rio) - débito em rio.

Desambiguação